Владимир Петков може да се отнася за:
 Владимир Петков (р. 1943), български журналист (гл. ред.) и поет
 Владимир Петков (р. 1957), български режисьор и преподавател (Монреал)
 Владимир Петков (р. 1960), български археолог
 Владимир Петков (р. 1971), български шахматист

Източници